Blang Bintang (onderdistrict), een onderdistrict van Indonesië
 Blang Bintang (plaats), een desa in het onderdistrict Kuala